En Pologne, Turze peut désigner  :
dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Turze, village du powiat de Drawsko, 
 Turze, village du powiat de Myślibórz, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Turze, village du powiat de Pyrzyce, dans la voïvodie de Poméranie occidentale

 dans d'autres voïvodies 
 Turze, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Turze, village de la voïvodie de Mazovie
 Turze, village de la voïvodie de Poméranie
 Turze, village de la voïvodie de Silésie